Warabi puede referirse a:
Warabi, una ciudad en la prefectura de Saitama, Japón;
Warabi, una especie de marsupial; 
el nombre en japonés para el helecho Pteridium;
Warabimochi, un wagashi tradicionalmente hecho de warabi y servido con kinako y kuromitsu;
Warabi, un destructor de escolta de la clase Momi.